Slovo koróna má několik významů.
 koróna – vnější atmosféra hvězd (především Slunce),
 galaktická koróna – obrovský kulový oblak řídkého plynu obklopující vnitřní část Galaxie a galaktického halo; obsahuje pravděpodobně velké množství nezářící hmoty, jejíž gravitační vliv je pozorován v pohybu vzdálených hvězdokup a blízkých trpasličích galaxií. Poloměr galaktické koróny je přibližně 100 000 pc.
 koróna (topografie) – velký kruhový útvar na povrchu planety (především Venuše),
 koróna (elektrotechnika) – samostatný doutnavý výboj
 korona – slangové označení pro koronavirus SARS-CoV-2, onemocnění covid-19 či pro pandemii této choroby

Související články 
 Svatí Viktor a Korona
 Corona

Externí odkazy